Världsmästerskapet i ishockey 1966 var det 33:e världsmästerskapet i ishockey, arrangerat av IIHF, och matcherna europeiska lag emellan gällde samtidigt som det 44:e Europamästerskapet i ishockey för herrar. Turneringen spelades 3-13 mars 1966 i det dåvarande Jugoslavien. Detta var första gången som Jugoslavien var värdland för ett världsmästerskap i ishockey. A-världsmästerskapet avgjordes i Ljubljana, B-världsmästerskapet i Zagreb medan Jesenice var värdort för C-världsmästerskapet.

Det var tjugo lag anmälda till mästerskapet. De åtta bästa lagen spelade i A-världsmästerskapet medan de nästa åtta lagen spelade i B-världsmästerskapet. De sista fyra lagen spelade C-världsmästerskapet tillsammans med ett jugoslaviskt B-lag, som dock deltog utom officiell tävlan.

Vid B-världsmästerskapet 1965 deltog bara sju lag, vilket betydde att det till detta årets B-världsmästerskap var en ledig plats att besätta. Tre lag spelade om den lediga platsen – Rumänien, som året innan anmälde återbud med kort varsel, samt Frankrike och Italien, som året innan blev utslagen i kvalifikationen till B-världsmästerskapet. De två "nya" lagen Danmark och Sydafrika placerades i C-världsmästerskapet.

Sovjetunionen blev överlägsna världs- och europamästare med sex segrar och en oavgjord. Det var lagets sjätte världsmästartitel och nionde Europamästartitel. Sovjet hade överraskande tappat poäng genom att spela oavgjort mot Sverige, men i den avgörande matchen mot Tjeckoslovakien vann det sovjetiska laget med klara 7-1. Silvermedaljerna gick till Tjeckoslovakien och Kanada erövrade bronsmedaljerna. Sverige slutade fyra, och blev utan medalj för första gången sedan 1961.

A-världsmästerskapet

Tabell

Matcher

Europamästerskapet 

Hitintills hade det utdelats Europamästerskapsmedaljer till de tre bäst placerade europeiska lagen vid världsmästerskapet, men vid detta mästerskap finns det flera versioner av hur Europamästerskapsplaceringarna blev uträknade. Den hittills varande praxisen gav slutställning A, men om man bara räknade matcher mellan europeiska nationer – en regel som egentligen först infördes 1969 – fick man ett annat resultat, nämligen slutställning B. Striden står alltså om bronsmedaljerna gick till Sverige eller Östtyskland. Sedan 1999 har slutställning B betraktats som den korrekta och därför räknas Östtyskland som Europamästerskapsbronsmedaljörer 1966, trots att laget bara slutade som fjärde bästa europeiska nation i världsmästerskapet.

Kvalifikation till B-världsmästerskapet 

Tre lag spelade kvalifikationsmatcher om en plats vid B-världsmästerskapet. Turneringen spelades i Bukarest, Rumänien i december 1965.

Tabell

Därmed kvalificerade Rumänien sig till B-världsmästerskapet, medan Italien och Frankrike ännu en gång fick hålla till godo med spel i C-världsmästerskapet.

Matcher

B-världsmästerskapet

Tabell

Matcher

C-världsmästerskapet 

C-världsmästerskapet blev avgjort i Jesenice, SFR Jugoslavien. Fyra nationer och ett jugoslaviskt B-lag var anmälda, men Frankrike anmälde återbud, så turneringen blev genomförd med bara fyra lag. De tre egentliga landslagen mötte varandra två gånger och spelade en varsin uppvisningsmatch mot Jugoslaviens B-lag.

Tabell

Matcher

Total slutställning

Laguppställningar

Sovjetunionen 
Målvakter: Viktor Konovalenko, Viktor Singer; 
Backar: Eduard Iwanow, Alexander Ragulin, Viktor Kuskin, Vitali Davydov; 
Forwards: Oleg Saizew, Konstantin Loktew, Weniamin Alexandrow, Alexander Almetow, Boris Majorow, Wjatscheslaw Iwanowitsch Starschinow, Viktor Jakusjev, Anatoli Firsow, Anatoli Ionow, Wladimir Wikulow,  Wiktor Polupanow; 
Tränare: Anatolij Tarasov och Arkady Chernyshev

Sverige 
Målvakter: Leif Holmqvist, Ingemar Caris 
Backar: Lars Bylund, Nils "Nicke" Johansson, Roland Stoltz, Lennart "Lill-Strimma" Svedberg 
Forwards: Folke Bengtsson, Hans "Virus" Lindberg, Tord Lundström, Nils "Dubbel-Nisse" Nilsson, Lars-Göran Nilsson, Björn Palmqvist, Ronald "Sura-Pelle" Pettersson, Lars-Åke Sivertsson, Ulf Sterner, Ulf Torstensson, Sven Tumba

Källor

Fotnoter

Externa länkar

1966 i Jugoslavien
Internationella ishockeytävlingar i Jugoslavien
Ishockeysäsongen 1965/1966
1966
Sportevenemang i Ljubljana
Sportevenemang i Zagreb
Sport i Jesenice
Zagreb under 1900-talet
Ljubljana under 1900-talet